Olaszország
Casola in Lunigiana, település Olaszországban, Toszkána régióban, Massa-Carrara megyében
Casola di Napoli, község Olaszországban, Campania régióban, Nápoly megyében
Casola Valsenio, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Ravenna megyében